Tóth Attila (1949–2017) művészeti író, művészettörténész, helytörténész
 Tóth Attila (1949) kibernetikus
 Tóth Attila (1960) kosárlabdázó
 Tóth Attila (1964) cselgáncsozó
 Tóth Attila (1965) műkorcsolyázó, olimpikon
 Tóth Attila (1967) festőművész
 Tóth Attila (1971) musicalénekes, rockénekes
 Tóth Attila (1979) színművész, a Vígszínház tagja